Entremès (plat), plat que se serveix abans dels plats principals, compost habitualment d'embotits, formatges i altres acompanyaments 
 Entremès (literatura) representació dramàtica o coreogràfica que s'interpreta entremig d'altres parts d'una festa civil, religiosa o domèstica 
 Entremès musical o intermezzo divertiment musical que s'interpretava als entreactes d'una òpera o d'una peça teatral